Chiesa di San Sebastiano e San Rocco – chiesa di Affile
 Chiesa di San Sebastiano e San Rocco – chiesa di Castiglione della Pescaia
 Chiesa di San Sebastiano e San Rocco – chiesa di Galatone